«Безудержная» () — американская детективная драма 2010 года, снятая режиссёром Майклом Фейфером. Главные роли в фильме исполнили: Бриттани Мёрфи, Дин Кейн и Мими Роджерс. Премьера фильма состоялась 24 августа 2010 года.

Сюжет 
У молодой девушки Мэри Уолш никак не складывалась личная жизнь, и вот она 4 месяца встречается с Кевином, с которым планирует построить серьёзные отношения. Вдруг молодой человек внезапно исчезает из больницы, где ему должны были провести операцию на ноге. Мэри начинает поиски Кевина, но, как только она подбирается к истине, все вокруг начинают её убеждать, что всё происходящее — лишь фантазия, плод её больного воображения.

В ролях 
 Бриттани Мёрфи — Мэри Уолш
 Дин Кейн — Кевин Питерсон
 Мими Роджерс — Виктория Маркхам
 Питер Богданович — доктор Бенсли
  — детектив Франклин
 Тим Томерсон — Купер
  — Аманда

Роль Мэри Уолш в этом фильме стала последней работой в кино для 32-летней Бриттани Мёрфи. Актриса скончалась за 8 месяцев до премьеры фильма, о чём сообщается в конце фильма надписью «In Memory of Brittany Murphy» ().

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Безудержная»
 

Фильмы-драмы США
Психологические драмы
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Майкла Фейфера
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях